Rudolf Ludwig Mössbauer – fisico tedesco
 Spettroscopia Mössbauer
 Effetto Mössbauer
 48472 Mössbauer – asteroide